TOV steht für:

 Tolman-Oppenheimer-Volkoff-Grenze
 West End Seaplane Base (IATA-Code), Flughafen auf Tortola, Britische Jungferninseln

Tov ist der Familienname folgender Personen:
 Cheryl Ben Tov (* 1960), israelische Agentin
 Emanuel Tov (* 1941), israelischer Bibelwissenschaftler und Hochschullehrer
 Itay Ben Tov (* 1994), israelischer Eishockeyspieler

tov steht für:
 Taromi (ISO-639-3-Code), Dialekt der Nordwest-Iranischen Tati-Sprache

Abkürzung